YOH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oxford House (Manitoba) (Canada)